Livada peut désigner de nombreux lieux situées dans les pays balkaniques.

Roumanie

Ville 
 Livada, dans le judeţ de Satu Mare

Commune 
 Livada, dans le judeţ de Arad

Villages 
 Livada, dans la commune de Dobârceni, judeţ de Botoşani
 Livada, dans la commune de Grebânu, judeţ de Buzău
 Livada, dans la commune de Iclod, judeţ de Cluj
 Livada, dans la commune de Petreştii de Jos, judeţ de Cluj
 Livada, dans la commune de Tomești, judeţ de Hunedoara
 Livada, dans la commune de Mera, judeţ de Vrancea

Grèce 
 Livada (Λιβάδα en grec), village de la municipalité de Anatolikó Sélino, province de Sélino, nome de La Canée, en Crète

Bulgarie 
 Livada (Ливада en bulgare), village de la municipalité (obchtina) de Kameno, province de Bourgas

République de Macédoine 
 Livada, village de la municipalité de Struga

Voir aussi